

Patronyme 

 Alice Echols (née en 1951), essayiste, historienne et professeure d'études de genre et d'histoire américaine ;
 Jennifer Echols (1954-2018), actrice américaine ;
 Johnny Echols (né en 1947), chanteur, compositeur et guitariste américain ;
 Oliver P. Echols (1892-1954), Major général américain ;
 Sheila Echols (née en 1964), athlète américaine spécialiste du 100 mètres.

Toponymes 

 Comté d'Echols est un comté de Géorgie, aux États-Unis.